Медведенко — прізвище.

 Медведенко Андрій Юхимович (1951) — поет.
 Медведенко Олександр Аркадійович (1954) — бард, автор пісень.
 Медведенко Станіслав Юрійович (1979) — український баскетболіст.
 Медведенко Валентина Федорівна (1941—2014) — театральна акторка, народна артистка України (1997).
Українські прізвища